Порембский — фамилия:

 Порембский, Владислав Антонович — Георгиевский кавалер.
 Порембский, Казимир Адольфович — Георгиевский кавалер.
 Порембский, Тадеуш (1931—2001) — польский профессор-механик и коммунистический политик.